El término aderezo puede referirse:

 al condimento (o «aderezo»), un ingrediente o una mezcla de ingredientes añadida a la comida para darle un sabor especial o complementarla;
 al aderezo peruano, una fritura de cebolla roja, ajo, y ajíes que sirve como base de gran parte de los platillos de la cocina tradicional de Perú;
 al aderezo (adorno), un adorno para personas, animales u objetos.

Enlaces externos